

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 21, w tym 12 podsdtawowych
 Zabrodzie – część miasta Sokółka
 Zabrodzie – wieś w woj. dolnośląskim w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Zabrodzie – wieś w woj. lubelskim w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Zabrodzie – wieś w woj. lubelskim w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Zabrodzie – część wsi Kosyń w woj. lubelskim w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Zabrodzie – wieś w woj. łódzkim w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle
 Zabrodzie – część wsi Brąszewice w woj. łódzkim w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Zabrodzie – część wsi Baba w woj. mazowieckim w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Zabrodzie – wieś w woj. mazowieckim w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki
 Zabrodzie – część wsi Maków w woj. mazowieckim w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Zabrodzie – wieś w woj. mazowieckim w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie
 Zabrodzie – część wsi Solina w woj. podkarpackim w pow. leskim, w gminie Solina
 Zabrodzie – wieś w woj. podlaskim w pow. sokólskim, w gminie Korycin
 Zabrodzie – część wsi Ostrowy nad Okszą w woj. śląskim w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno
 Zabrodzie – wieś w woj. śląskim w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Zabrodzie – część wsi Zalesie w woj. świętokrzyskim w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Zabrodzie – część wsi Zajeziorze w woj. świętokrzyskim w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Zabrodzie – wieś w woj. świętokrzyskim w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Zabrodzie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Zabrodzie – wieś w woj. wielkopolskim w pow. pilskim, w gminie Szydłowo
 Zabrodzie – kolonia w woj. zachodniopomorskim w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel

Integralne części miejscowości istniejące tylko w bazie PRNG
 Zabrodzie – część miasta Kock
 Zabrodzie – część miasta Tarnobrzeg
 Zabrodzie – przysiółek wsi Podgórze w woj. mazowieckim w pow. płockim, w gminie Mała Wieś
 Zabrodzie – część wsi Leman w woj. podlaskim w pow. kolneńskim, w gminie Turośl
 Zabrodzie – przysiółek wsi Staromieście w woj. śląskim w pow. częstochowskim, w gminie Lelów

Miejscowość na Ukrainie 
 Zabrodzie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim
 Zabrodzie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim

Miejscowości na Białorusi 

 Zabrodzie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Jarzewo
 Zabrodzie – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.